A magyar labdarúgó-válogatott harmadik vb-selejtező mérkőzését Andorra ellen játszotta 2021. március 31-én. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 954. mérkőzése.

Előzménye
A magyar labdarúgó-válogatott a 2022-es vb-selejtezőn az I csoportba került. Az ellenfelek: Anglia, Andorra, Albánia, Lengyelország és San Marino. Lengyelország és San Marino után Andorrával mérkőzött meg a magyar válogatott az Andorra la Vella-i Estadio Nacional stadionban.

Helyszín
Az Andorra la Vellában található Estadio Nacional stadionban volt.

Keretek

A mérkőzés

Az összeállítások 

Andorra

{| width="100%" style="font-size:90%"

Jegyzetek

Források

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2021-ben
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Andorra ellen